Нуреддин Рифаи (;  — ?) — ливанский военачальник и государственный деятель, премьер-министр Ливана (1975).

Биография 
Мусульманин-суннит и отставной генерал он был назначен на пост премьер-министра президентом Франжье в ответ на эскалацию гражданской войны в Ливане. Подобный шаг был воспринят противоборствующими сторонами негативно, поскольку армия не оценивалась как стабилизирующий государственный институт. После массовых протестов Рифаи подал в отставку, пробыв на премьерском посту всего три дня.

Источники 
 David Grafton: The Christians of Lebanon: Political Rights in Islamic Law. I.B.Tauris, 2003, S. 138.
 Hochspringen ↑ Lebanon. rulers.org, abgerufen am 4. Juli 2013.

Премьер-министры Ливана
Премьер-министры, вступившие в должность в 1975 году